

Peinture 
 High Noon est le titre d'un tableau peint en 1949 par Edward Hopper.

Télévision 

 High Noon est un téléfilm américain réalisé par Rod Hardy en 2000 ;
 High Noon est le nom original de Sur le fil, un téléfilm américain réalisé par Peter Markle en 2009.

Cinéma 

 High Noon est le titre original du film américain Le train sifflera trois fois, réalisé par Fred Zinnemann en 1952 ;
 High Noon (Uchchi Veyil) est un film indien réalisé par Jayabharati en 1990 ;
 High Noon est un film hongkongais réalisé par Heiward Mak en 2008.

Divertissement 

 High Noon est le titre d'une application iPhone consistant à s'affronter en duel avec d'autres joueurs par le biais du réseau.
 High Noon est la phrase typique de McCree lors de son attaque ultime sur le jeu vidéo Overwatch.
 High Noon est une série de skins inspirés de l'univers du western dans le jeu vidéo League of Legends.
 High Noon est le nom de la deuxième extension du jeu de cartes Bang!.

Musique 

 High Noon est un album de Mark Heard sorti en 1993 ;
 The Ballad of High Noon est une chanson composée en 1952 par Dimitri Tiomkin et Ned Washington ;
 High Noon est une chanson du groupe Haircut 100 présente sur l'album Paint and Paint sorti en 1984.
 High Noon est un titre de DJ Shadow, sur la compilation Preemptive Strike sortie en 1998.

Voir aussi